Wettelijk Identificatie Document (paspoort, identiteitskaart e.d.)
 Water injection dredger